Theodosius (varianta Theodosios) je jméno patřící více lidem:

Římští císaři
 Theodosius I. (347–395) – římský císař
 Theodosius II. (408–450) – východořímský císař
 Theodosios III. († 754) – východořímský císař

Ostatní
 Theodosius starší († 376) – římský vojevůdce, otec Theodosia I.
 Ambrosius Theodosius Macrobius – novoplatónský filosof přelomu 4. a 5. století
 Theodosius Dobzhansky (1900–1975) – ukrajinsko-americký genetik a evoluční biolog